Die Derde Divisie 2020/21 war die fünfte Spielzeit als nur noch vierthöchsten niederländischen Fußballliga nach der wiedergegründeten Tweede Divisie. Sie begann am 5. September 2020, die letzten Partien fanden am 11. Oktober 2020 statt.

Folgen der COVID-19-Pandemie 
In der Vorsaison hatte der KNVB am 31. März 2020 beschlossen, alle Wettbewerbe auf Amateurebene abzusagen. Es gab auch kein Meister, Auf- und Absteiger. Infolgedessen begann diese Spielzeit mit den meisten der gleichen Teams wie in der vorherigen Saison.

Am 7. April 2020 gab der FC Lienden den Rückzug aus der Sonntagsstaffel bekannt. Der Verein war seit einiger Zeit in finanzielle Probleme geraten, nachdem der bisherige Sponsor abgesprungen war, und kein neuer gefunden wurde. Am 26. Mai 2020 gab der ONS Sneek bekannt, aus finanziellen Gründen freiwillig in der Hoofdklasse zu spielen. Auch die verbliebenen Reserveteams, Jong ADO Den Haag und Jong Almere City, oder andere Reservemannschaften konnten ab dieser Saison nicht mehr in der Derde Divisie spielen. Gemäß dem Beschluss der KNVB-Sitzung vom 16. Dezember 2019 spielen diese Mannschaften im neuen U21-Wettbewerb.

Am 12. Juni 2020 gab der KNVB offiziell bekannt, dass die Saison 2020/21 wieder aus 36 Teams bestehen soll. Dies war ein Wunsch der Interessengemeinschaft CVTD, der Vereine aus der Tweede und Derde Divisie. Nach dem Verlust der beiden Reservemannschaften, dem Rückzug des FC Lienden und dem freiwilligen Abstieg von ONS Sneek hätten die beiden Staffeln der Derde Divisie nur noch aus 15 Mannschaften bestanden. Somit durften die Tabellenführer der Hofdklassen Sportlust '46, VV Staphorst, GVV Unitas, HVV Hollandia, sowie die besten Zweitplatzierten ACV Assen und JOS Watergraafsmeer aufsteigen und in dieser Saison in der Derde Divisie spielen.

Samstagsstaffel

Sonntagsstaffel

Siehe auch 
 Eredivisie 2020/21
 Eerste Divisie 2020/21

Weblinks 
 Derde Divisie soccerway.com

Einzelnachweise 

2020 21
Fußballsaison 2020/21